Завья́лова — женская форма русской фамилии , а также топоним. 

 Носительницы фамилии 
 Завьялова, Александра Семёновна (1936—2016) — советская и российская актриса.
 Завьялова, Галина Петровна (1925—2007) — советский и российский художник-график.
 Завьялова, Евгения Петровна (род. 1945) — советская эстрадная певица.
 Завьялова, Екатерина Ивановна (род. 1991) — российская легкоатлетка.
 
 Завьялова, Маргарита Павловна (род. 1939) — доктор философских наук, профессор Томского университета.
 Завьялова, Марина Борисовна (род. 1987) — российский театральный художник, лауреат премии «Золотой софит» (2015).
 Завьялова, Татьяна Викторовна (род. 1974) — российская топ-модель, телеведущая. Топоним 
 Завьялова — деревня в Шадринском районе Курганской области России.
 Остров Завьялова — остров в 46 км к югу от Магадана.

 См. также